

Lokalizacje 
 Fuchstal – dzielnica gminy Elding w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Fuchstal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Fuchstal – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Zobacz też 
 Fuchsthal